Свидерский — фамилия. Известные носители:
 Свидерский, Александр Григорьевич (1908—1944) — Герой Советского Союза.
 Свидерский, Алексей Иванович (1878—1933) — советский государственный и партийный деятель.
 Свидерский, Богдан (1892—1943) — польский геолог.
 Свидерский, Валентин Иванович (1902—1973) — советский актёр театра.
 
 Свидерский, Вячеслав Михайлович (род. 1979) — украинский футболист, защитник.
 Свидерский, Кароль (род. 1997) — польский футболист, играющий на позиции нападающего.
 Свидерский, Рудольф (1878—1909) — немецкий шахматист.
 Свидерский, Савелий Алексеевич (1905—1977) — Герой Советского Союза.

Свидерская 
 Свидерская, Марина Ильинична (род. 1937) — российский искусствовед.
См. также
 Свидерская культура